Freiburg kan avse:

 Freiburgs universitet – ett universitet i Freiburg im Breisgau
Freiburg im Breisgaus kyrkoprovins
 Freiburgs ärkestift – ett av sju katolska ärkestift i Tyskland

Geografi

Polen 

 Freiburg in Schlesien tyska namnet på en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat świdnicki, se Świebodzice

Schweiz 

 Fribourg (kanton) – en kanton, 
 Fribourg – en stad i kantonen Fribourg

Tyskland 

 Freiburg im Breisgau – kretsfri stad, Baden-Württemberg, Freiburg Region, >
 Freiburg, Niedersachsen – kommun Niedersachsen, 
 Freiberg, Sachsen – stad, distriktshuvudort, 
 Regierungsbezirk Freiburg – ett administrativt område i Baden-Württemberg

Se även 
 Freyburg an der Unstrut – en stad i Sachsen-Anhalt
 Nova Friburgo – en stad i Brasilien
 Fryeburg – en stad i Maine, USA

Robotskapade Polenförgreningar